Ёлочка:

 Ёлочка — уменьшительное название ели.
 Ёлочка — орнамент на ткани.
 «Ёлочка» — советский фотоаппарат для технической съёмки.
 Ёлочка — героиня книги «Приключения Незнайки и его друзей».